Pardaillan steht für:

 Pardaillan, französische Gemeinde, im Département Lot-et-Garonne, Region Nouvelle-Aquitaine

Pardaillan ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Antoine de Pardaillan de Gondrin (1665–1736), französischer Adliger und Militär
 Louis II. de Pardaillan de Gondrin (1707–1743), französischer Aristokrat und Militär, Großmeister der Freimaurer in Frankreich
 Louis III. de Pardaillan de Gondrin, französischer Aristokrat und Militär 
 Louis Henri de Pardaillan (Marquis) (* um 1640–1691 oder 1702), Marquis de Montespan et d'Antin, Seigneur d'Épernon, französischer Adliger
 Pierre de Pardaillan de Gondrin d’Antin (1692–1733), französischer römisch-katholischer Bischof
 Roger Hector de Pardaillan († 1656/61), Marquis d’Antin, Comte de Miélan, französischer Adliger und Militär